Théophane (en grec ancien ) est un nom masculin qui vient du grec theos  (Dieu) et phanein (apparaître, être révélé) ou phanos  (lumière) et qui signifie lumière divine ou apparition divine.

Personnalités 
 Théophane de Mytilène, historien grec () ;
 Théophane Chrysobalantès, médecin byzantin ().

Saints chrétiens 
 Théophane de Constantinople, martyr par la main des Musulmans à Constantinople († 1559 ou 1588) ;
 Théophane Vénard, missionnaire français, martyr au Tonkin (1826-1861) ;
 Théophane le Bienheureux, abbé du monastère de Mégalagre en Syrie, adversaire des iconoclastes (758-818) ;
 Théophane le Confesseur, moine et chroniqueur byzantin (v. 760 - v. 817) ;
 Théophane Graptos, moine et hymnographe byzantin, défenseur des images (778-845) ;
 Théophane le Grec, peintre et iconographe russe d'origine byzantine (v. 1350 - v. 1410) ;
 Théophane le Crétois, peintre ().

Voir aussi 
 Théophano Skleraina, princesse byzantine et femme d'Otton II ()